E.G.Camus se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Edmond Gustave Camus
 Edmond Gustav e Camus